Тартаковский — смешанная русско-еврейская фамилия (означает потомка выходца из Тартакова, см. также Тартаковер, или же от украинского слова «тартак» — лесопилка).

Известные носители 
 
 Тартаковский, Анатолий Исаакович (род. 1954) — художник.
 Тартаковский, Андрей Григорьевич (1931—1999) — советский и российский историк, источниковед.
 
 
 Тартаковски, Геннди (Геннадий Борисович Тартаковский; род. 1970) — американский режиссёр-аниматор.
 Тартаковский, Дмитрий Фёдорович (род. 1930) — российский учёный, изобретатель.
 Тартаковский, Исаак Иосифович (1912—2002) — украинский художник.
 Тартаковский, Исидор Михайлович (1922—2000) — российский театральный деятель.
 Тартаковский, Михаил Гаврилович (1867—1935) — советский эпизоотолог, микробиолог и патологоанатом; магистр ветеринарных наук (1898).
 Тартаковский, Маркс Самойлович (род. 1930) — писатель, историк и философ.
 
 Тартаковский, Савва Филиппович (Зайвель Липович, 1869 — ?) — врач-терапевт, профессор, заведующий терапевтическими клиниками университета св. Владимира в Киеве.

 Рувим Осипович Тартаковский — персонаж «Одесских рассказов» Исаака Бабеля, банкир, предприниматель.

См. также 
 Тартаков — село на Украине